

Toponímia 
 Triana (Sevilla)
 Triana (las Palmas de Gran Canaria)
 Triana (Alabama)
 Pont de Triana

Personatges 
 Andreya Triana, artista britànica de música soul
 Rodrigo de Triana, mariner acompanyant de Cristòfol Colom en el seu primer viatge a Amèrica.

Altres 
 Triana (grup espanyol de rock)
 Triana o Deep Space Climate Observatory, satèl·lit d'observació terrestre i de clima espacial